Klühspies ist der Familienname von

 Alfons Klühspies (1899–1975), deutscher Maler
 Kurt Klühspies (* 1952), ehemaliger deutscher Handball-Nationalspieler
 Karl Klühspies (1928–2023), deutscher Stadt- und Verkehrsplaner